Mannion ist der Familienname folgender Personen:

 Gavin Mannion (* 1991), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Noel Mannion (* 1963), irischer Rugby-Union-Spieler
 Niccolò Mannion (* 2001), italienisch-US-amerikanischer Basketballspieler
 Pace Mannion (* 1960), US-amerikanischer Basketballspieler
 Wilf Mannion (1918–2000), englischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Manion